In 1959/60 werd het 22e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. Anorthosis Famagusta FC won de competitie voor vierde keer.

Stand

Resultaten

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1959/60